Autonomes Gebiet bezeichnet:
 ein geographisches Gebiet, das über innere politische Selbstständigkeit verfügt; siehe Autonomie (Politikwissenschaft) #Autonome Gebiete
 eine chinesische Verwaltungseinheit; siehe Autonome Region (China)

Siehe auch:
 Liste autonomer Gebiete der Sowjetunion